Brzozów (gemeente), een gemeente in Polen
Brzozów (plaats), een plaats in Polen
Brzozów (district), een district in Polen